Моховиков — фамилия; имеет женскую форму Моховикова.
 Моховиков, Василий Васильевич — машинист комбайна шахты № 21 комбината «Тулауголь», Герой Социалистического Труда.
 Моховиков, Иван Анатольевич (род. 1979) — российский актёр театра и кино.